Качаловка — название географических объектов:

 Качаловка — село в Краснокутском районе Харьковской области Украины.
 Качаловка — река в Мурманской области России, впадает в Баренцево море.